William Shakespeare (1564 - 1616) a fost un dramaturg englez. 

Shakespeare se poate mai poate referi și la,

Familia dramaturgului William Shakespeare 
 John Shakespeare, tatăl lui William
 Susanna Shakespeare (Hall), fiica lui William
 Judith Shakespeare (Quiney), cea mai mică fată a lui William
 Hamnet Shakespeare, fiul lui William

Titlul de baron 
 Geoffrey Hithersay Shakespeare, 1-st Baronet, politician liberal Britanic.
 Tom Shakespeare, 3-rd Baronet, cunoscut mai ales ca Tom, genetician și sociolog.
 William Geoffrey Shakespeare, 2-nd Baronet Shakespeare of Lakenham, doctor generalist în Aylesbury.

Alții 
 Captain William Shakespear, explorator al Peninsulei Arabia
 Robbie Shakespeare, muzician și producător jamaican
 Stephan Shakespeare, fondator al YouGov și 18 Doughty Street
 Nicholas Shakespeare, jurnalist și scriitor britanic

Alți "William Shakespeare" 
 William Shakespeare (cântăreț), cântăreț australian
 William Shakespeare (fotbal american), jucător de fotbal american
 William Shakespeare (cricket), jucător britanic de cricket, care a jucat pentru Worcestershire în perioada interbelică

Shakespeare se mai poate referi și la

În muzică 
 Shakespeare, cântec compus de Akala (rapper), un rapper britanic 
 Shakespeare's Sister (Smiths song), cântec de The Smiths
 Shakespears Sister, grup muzica fondat în 1988

Alte utilizări 
 Shakespeare, Ontario, un sat în Perth East, provincia Ontario, Canada.
 2985 Shakespeare, un asteroid
 Shakespeare (limbaj de programare), cunoscut și ca SPL
 Shakespeare Company, companie care produce obiecte destinate pescuitului sportiv
 Shakespeare and Company (librărie), librărie de cărți de limbă engleză din Paris.
 Shakespeare & Company (companie teatrală, companie de teatru din Minnesota, United States.
 Shakespeare and Company (companie teatrală, Massachusetts), companie de teatru din Massachusetts, Statele Unite.
 Shakespeare Wallah, numele din 1965 al Merchant Ivory Productions.
 Shakespeare, o mangustă mascul din Meerkat Manor

Alte articole și dezambiguizări 
 Shakespeare (nume de familie)
 Shakespear (dezambiguizare)
 William Shakespeare (dezambiguizare)
 

Dezambiguizare
Nume proprii